Ви́ктор Рома́нович Ро́зен (, Ревель — , Санкт-Петербург) — русский востоковед-арабист, академик Петербургской Академии наук (1890), вице-президент (1900) АН, профессор арабской словесности в Санкт-Петербургском университете, почетный член Императорского Православного Палестинского Общества. Тайный советник.

Биография 
Родился в Ревеле  года.

Окончив курс на восточном факультете Санкт-Петербургского университета, Розен отправился за границу, в Лейпциг, где слушал лекции профессора Флейшера. В 1872 г. получил степень магистра, в 1883 г. — степень доктора арабской словесности. В 1881—1882 годах заведовал Азиатским музеем. В 1893 году был назначен деканом факультета восточных языков. С 1885 года стоял во главе восточного отделения Императорского Русского археологического общества.

Умер  года. Похоронен в Санкт-Петербурге на Новодевичьем кладбище.

Библиография 
 «Древнеарабская поэзия и её критика» (, 1872),
 «Известия Ал-Бекри и других авторов о Руси и славянах» Часть 1 (в Приложении к XXXII т. «Записок Императорской Академии Наук», 1878),
 «Император Василий Болгаробойца» (Прил. к XLIV т. «Записок Императорской Академии Наук», 1883),
 «Заметка о летописи Агапия Манбиджского» («Журнал Министерства народного просвещения», 1884),
 «Notiz über eine merkwürdige arab. Handschrift» («Bulletin de l’Ас. Imp. des Sc.», XXVI, 1879),
 «Zur arab. Literaturgeschichte der älteren Zeit. Ibn-Quteiba» (ib., XXVII, 1880),
 «Les manuscrits arabes de l’Institut des langues orientales» (СПб., 1877),
 «Notices sommaires des manuscrits arabes du Musée Asiatique» (СПб., 1881),
 «Remarques sur les manuscrits orientaux de la Collection Marsigli à Bologne, suivies de la liste complète des manuscrits arabes de la même collection» (Рим, 1885, «Atti della R. Accademia dei Lincei», vol. XII),
 «Les manuscrits persans de l’Institut des langues orientales» (Париж, 1896),
 «Collections scientifiques de l’Institut des langues orientales etc.» (1891).

В «Записках Восточного Отд. Имп. Русского Археологического Общества» поместил довольно значительное число мелких статей, заметок, рецензий и рефератов.

Семья 
Жена — Ольга Феодосьевна, дочь Феодосия Фёдоровича Веселаго (1817—1895), русского историка военно-морского флота.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Fück J. Die arabischen Studien in Europe. — Leipzig, 1955. — S. 213, 222, 241.
 Густерин П. Русскоязычная коранистика досоветского периода // Вопросы истории. — 2015. — № 5. — С. 163.

Ссылки 
 

Арабисты Российской империи
Востоковеды Российской империи
Историки по алфавиту
Медиевисты России
Вице-президенты РАН
Директора Азиатского музея
Виктор Романович
Члены Императорского православного палестинского общества
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Деканы Императорского Санкт-Петербургского университета
Общественные деятели Российской империи
Тайные советники
Похороненные на Новодевичьем кладбище (Санкт-Петербург)